Duronia kan syfta på:
 Duronia, Molise – en kommun i Italien
 Duronia (insekter) – ett släkte av insekter